Херриман () — фамилия.
 Херриман, Джордж (1880—1944) — американский автор комиксов и карикатурист.
 Херриман, Дэймон (род. 1970) — австралийский и американский актёр, сценарист, продюсер, режиссёр и оператор.